Wrampenhof steht für:

 Wrampenhof (Hannover), Altenwohnanlage im Stadtteil Ricklingen, Hannover
 Wrampenhof (Groß-Dedeleben), auch Wrampehof, ehemalige Hofanlage in der Gemeinde Huy nahe Halberstadt